Ортуэри () — коммуна в Италии, располагается в регионе Сардиния, в провинции Нуоро.

Население составляет 1435 человек (2008 г.), плотность населения составляет 37 чел./км². Занимает площадь 39 км². Почтовый индекс — 8036. Телефонный код — 0784.

Покровителем коммуны почитается святитель Николай Мирликийский, празднование 6 декабря.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: https://web.archive.org/web/20140517031028/http://comune-ortueri.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/